Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Bilińska-Kępa – polska dziennikarka telewizyjna
 Maria Bilińska-Riegerowa – polska pianistka i pedagog
 Anna Bilińska-Bohdanowiczowa
 Maria Bilińska – polska kardiolog
 Zofia Bilińska – polska kardiolog (ur. 1959)
 Barbara Bilińska – polska biolog

Zobacz też 
 Biliński
 Bilińscy
 herb szlachecki Biliński